Campionato congolese di calcio (Repubblica del Congo) – campionato di calcio della Repubblica del Congo
 Campionato congolese di calcio (Repubblica Democratica del Congo) – campionato di calcio della Repubblica Democratica del Congo